Alexander Nikolski ist der Name folgender Personen:
* Alexander Sergejewitsch Nikolski (1884–1953), sowjetischer Architekt
 Alexander Wassiljewitsch Nikolski (1874–1943), Persönlichkeit des russischen Kirchengesangs, Schriftsteller, geistlicher Komponist und Pädagoge